Schöner Turm ist 

 ein Alternativname des Landshuter Tors in Erding, siehe Schöner Turm (Erding)
 ein Alternativname des Kaufingertors in München